The Servant Question – film del 1914 prodotto dalla Komic Pictures Company
 The Servant Question – film del 1914 prodotto dalla Essanay
 The Servant Question – film del 1920 diretto da Dell Henderson